De 10 meter luchtpistool voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zondag 7 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Guo Wenjun uit China, die haar titel in Rio de Janeiro verdedigde. De wedstrijd bestond uit twee rondes, een kwalificatie- en een finaleronde. Bij de kwalificaties schoot elke deelneemster veertig kogels met een luchtpistool op tien meter afstand van het doelwit. Per schot liep de score op tot maximaal 10. De beste acht schutters plaatsten zich voor de finale, waarin de medailles werden verdeeld; in de finale werd twintigmaal geschoten, met per schot een maximumscore van 10,9.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Vrouwen 10 luchtpistool